De Grand Prix-wegrace van Japan 1991 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 24 maart 1991 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1991
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie